La Serie A1 maschile FIPAV 1987-88 fu la 43ª edizione della manifestazione organizzata dalla FIPAV. La regular season si svolse tra il 24 ottobre 1987 e il 5 marzo 1988.

Regolamento
Le 12 squadre partecipanti disputarono un girone unico con partite di andata e ritorno, cui fecero seguito i play-off scudetto, ai quali presero parte le squadre classificate dal 1º all'8º posto al termine della regular season. Le squadre classificate all'11º e al 12º posto furono direttamente retrocesse in A2, mentre la 9ª e la 10ª furono ammesse agli spareggi contro le seconde e le terze dell'A2.

Avvenimenti

L'inizio del campionato italiano maschile di pallavolo fu fissato per il 24 ottobre, con la prima giornata. Il girone d'andata terminò poi il 22 dicembre.

Il girone di ritorno iniziò il 6 gennaio. La regular season terminò poi sabato 5 marzo.

I play-off per l'assegnazione dello scudetto si conclusero il 28 maggio con l'affermazione della Panini Modena sulla Maxicono Parma. La Giomo Fontanafredda si ritirò al termine del girone d'andata e i risultati furono mantenuti validi; la Gonzaga Milano retrocesse direttamente mentre la Burro Virgilio Mantova e l'Opel Agrigento furono costrette agli spareggi.

Le squadre partecipanti
Le squadre partecipanti furono 12: la Panini Modena era campione uscente, mentre la Burro Virgilio Mantova, l'Eurostyle Montichiari e l'Opel Agrigento erano le neopromosse dalla Serie A2.

Classifica

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off Scudetto

Fonti

Pallavolo nel 1987
Pallavolo nel 1988
 1987-1988